Waltari kan henvise til flere artikler:
 Waltari (langobarder) – en langobardisk konge (? – 547)
 Waltari (band) – et finsk heavy-metal band
 Mika Waltari – en finsk forfatter (1908-1979)